Алекса́ндр Бессо́нов:
 Бессонов, Александр Андреевич (1923—1943) — Герой Советского Союза.